La Bundesautobahn 46, abbreviata anche in A 46, è una autostrada tedesca, una delle molte autostrade della Renania Settentrionale-Vestfalia che attraversano la zona della Ruhr da ovest ad est.

Inizia dalla cittadina di Heinsberg, nelle vicinanze del confine olandese e termina a Bestwig. Ha numerosi tratti tuttora in costruzione, compreso il tratto finale, che dovrebbe collegarla alla A 44 nei pressi di Warburg, a nord-ovest di Kassel.

Percorso

Voci correlate 
 Autostrade in Germania
 Autobahn (autostrada)

Altri progetti

Collegamenti esterni

 046